Frenken ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Frenken (1885–1930), Schweizer Fußballspieler
 Fria Elfen-Frenken (* 1934), österreichische Künstlerin, Buchgestalterin und Galeristin
 Friedhelm Frenken (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Goswin Frenken (1887–1945), deutscher Historiker, Hochschullehrer und NS-Opfer
 Josef Frenken (1854–1943), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (Zentrum)
 Marie-Anne Frenken (* 1986), niederländische Ruderin
 Miriam Frenken (* 1984), deutsche Kanutin
 Wil Frenken (* 1935), deutscher Aktionskünstler

Siehe auch:
 Fritz Fränken (1897–1976), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer